Cochlonemataceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Cochlonemataceae i ordningen Zoopagales, divisionen oksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Zoopagales, klassen Zygomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Cochlonemataceae